Пшеничная угрица, или пшеничная нематода () — паразитический круглый червь из семейства Anguinidae, вредитель пшеницы.

Описание 
Тело желтовато-белого цвета. Длина тела самок 3—5 миллиметров, самцов 0,9—2,5 миллиметров, ширина 0,1—0,2 миллиметра. При поражении в колосе растения вместо нормальных зёрен развиваются галлы. Заражение растений происходит весной, когда галлы попадают в почву вместе с посевным материалом. Личинки проникают внутрь всходов, некоторое время живут на стеблях, впоследствии переползают в завязь, в образованных ими новых галлах развиваются до половозрелой формы. Там же самки откладывают яйца. Плодовитость одной самки 2000-2500 яиц; в одном галле может быть до 40 самок. Впоследствии из яиц в галле развиваются личинки, которые впадают в состояние анабиоза; в высушенном зерне могут сохранять жизнеспособность более 20 лет. Особенно значительный вред паразит наносит в той местности, где не проводят очистку и смену семян.

История 
Пшеничная угрица была впервые описана в литературе в 1743 году. До XX века она была одной из самых распространенных нематод, поражающих все виды пшеницы и ржи. Исследователи отмечают её первоначальное присутствие во многих частях света, но позже она была искоренена из западного полушария. В настоящее время этот вредитель распространен только в Северной Африке и Западной Азии. Известно о потерях урожая до 70% из-за паразитирования пшеничной угрицы; в целом доля недополученного урожая зерновых культур, пораженных ею, варьировала от 30 до 70%.

Распространение 
Вид был распространён в Евразии, Северной Америке, Северной Африке, Австралии до 40-х годов XX века. Сейчас благодаря тщательному контролю за качеством посевного материала во многих регионах почти полностью уничтожена, но всё ещё распространена в Северной Африке и Западной Азии.

Жизненный цикл 
Молодые паразиты перемещается вверх по растению, прикрепляясь непосредственно к плёнке воды. Они вторгаются в меристемы и проникают в соцветия. Оказавшись в развивающемся семени, черви проходят линьку, после чего становятся взрослыми, спариваются и размножаются. Яйца, отложенные самкой, развиваются и вылупляются как личинки второй стадии (J2) в семенной желчи, где они высыхают и впадают в зимнюю спячку. Спящие личинки зимуют в семенных галлах до весны и высвобождаются при контакте с влажной почвой. Общий жизненный цикл завершается за 113 дней.

См. также 
Пшеница

Вредный организм

Паразитизм

Примечания

Литература

Ссылки 
 Пшеничная угрица (Anguina tritici).

Рабдитида
Круглые черви Африки
Круглые черви Азии
Животные, описанные в 1799 году
Паразиты растений